Stanisławowo – dawne miasto położone w obrębie współczesnego Poznania
9 miejscowości w Polsce:
 Stanisławowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Serock
 Stanisławowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Pomiechówek
 Stanisławowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Drobin
 Stanisławowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Bieżuń
 Stanisławowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Juchnowiec Kościelny
 Stanisławowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Zbójna
 Stanisławowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Cedry Wielkie
 Stanisławowo – kolonia w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Ślesin
 Stanisławowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek
 Stanisławowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Września
Miejscowości na Białorusi

 Stanisławowo – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Opsa.
 Stanisławowo – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Radziuki.
Stanisławowo – dawna osada w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Jody.
Stanisławowo – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Woropajewo
Stanisławowo – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Sitce.
Stanisławowo – dawne folwarki w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Mikołajewo
Stanisławowo – wieś nw obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Stanisławowo.